De wereldkampioenschappen mountainbike 2002 werden gehouden van 24 augustus tot en met 1 september in Kaprun, een plaats in het district Zell am See, in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. Het was de vijftiende editie van de mondiale titelstrijd. Er stonden zeventien titels op het spel, verspreid over vier disciplines: cross-country (XC), downhill (DH), four cross (4X) en trials (TRI).

Cross Country

Elite

Beloften

Junioren

Teamestafette

Downhill

Elite

Junioren

Four cross

Trials

Elite

Junioren

Zie ook 
Wereldbeker mountainbike 2002
Wereldkampioenschappen wielrennen 2002

2002
Mountainbike in 2002
Wielerwedstrijd in Oostenrijk
Mountainbike
Sportevenement in Salzburg